

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Bartc“ beginnt.

Bartc 



Bartch 
 Bartchak, Mark Leonard (* 1955), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Altoona-Johnstown